Тескалко има више значења:

 Тескалко, Ранчо (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тескалко (Алтепекси), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику